Németország
Hamme, Bochum városrésze

 Belgium
Hamme, település Flamand-Brabant Halle-Vilvoorde járásában
Hamme, település Kelet-Flandriában